Odăile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Odăile (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău

 Odăile (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Odăile (Prahova), Dorf im Kreis Prahova